Змагання з легкої атлетики входять до офіційної програми кожних Ігор Співдружності, починаючи з перших Ігор, які відбулись 1930 року.

Формат 

У змаганнях беруть участь легкоатлети, які представляють країни-члени Співдружності націй.

Програма змагань максимально наближена до олімпійської за виключенням дисциплін ходьби (замість олімпійських шосейних дистанцій на 20 та 35 кілометрів атлети долають 10-кілометрову дистанцію доріжкою стадіону) та відсутністю у програмі Ігор змішаного естафетного бігу 4×400 метрів.

Змагання

Медальний залік

Джерела 

 Вебсайт Федерації Ігор Співдружності